Heiligegeiststraße steht für
 Heiligegeiststraße (Magdeburg)
 Heiligegeiststraße (Quedlinburg), siehe: Einzelobjekte